Brampton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brampton Township (Michigan)
 Brampton Township (North Dakota)